Osoby
 Aldona Jankowska (ur. 1964) – polska aktorka
 Aleksandra Jankowska (ur. 1974) – polska samorządowiec i menedżer, wicewojewoda pomorski
 Aneta Jankowska (ur. 1957) – poetka, pisarka, felietonistka oraz krytyk literacki
 Anna Jankowska (biolog) – polska biolog
 Anna Jankowska (ur. 1987) – polska wioślarka
 Anna Jankowska-Kłapkowska (1925-2004) – polska ekonomistka
 Beata Jankowska-Tzimas (ur. 1970) – polska aktorka
 Elżbieta Jankowska (ur. 1952) – polska polityk, posłanka
 Ewa Berger-Jankowska (ur. 1935) – aktorka
 Halina Jankowska (1890-1944) – doktor medycyny
 Halina Piekarek-Jankowska (ur. 1948) – polski profesor geologii i oceanologii
 Inetta Jędrasik-Jankowska (ur. 1942) - profesor nauk prawnych
 Jadwiga Jankowska-Cieślak (ur. 1951) – polska aktorka
 Janina Jankowska (ur. 1939) – polska dziennikarka
 Maria Jankowska-Mendelson (1850-1909) – polska publicystka, działaczka socjalistyczna
 Marta Jankowska (ur. 1969) – polska aktorka filmowa
 Teresa Maria Jankowska (ur. 1963) – burmistrz Gminy Brzeszcze

Miejscowości

 Wola Jankowska – wieś w województwie łódzkim
 Wólka Jankowska – wieś w województwie warmińsko-mazurskim